Trevignano ima više značenja:
 Trevignano, Parma
 Trevignano, Treviso